Johann Ulrich Schiess ist der Name folgender Personen:

* Johann Ulrich Schiess (Politiker, 1711) (1711–1775), Schweizer Textilunternehmer, Landesfähnrich, Landeshauptmann, Landammann und Tagsatzungsgesandter
 Johann Ulrich Schiess (Politiker, 1775) (1775–1849), Schweizer Textilunternehmer, Gemeindepräsident, Landesrittmeister, Landesfähnrich, Landeshauptmann, Landesseckelmeister und Tagsatzungsgesandter
 Johann Ulrich Schiess (Unternehmer) (1807–1868), Schweizer Textilunternehmer, Gemeindepräsident, Landesseckelmeister und Landesstatthalter
 Johann Ulrich Schiess (1813–1883), Schweizer Beamter und Politiker, Bundeskanzler von 1848 bis 1881